peut désigner :
 Eugène Schnerb (1839-1897), préfet, directeur de la sûreté générale
 Bertrand Schnerb, historien français ;
 Madeleine Schnerb (1900-1984), historienne française, épouse de Robert Schnerb
 Robert Schnerb (1900-1962), historien français ; époux de Madeleine Schnerb
 Claude Schnerb (1914-2007), écrivain français.